NDUFS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 727 амінокислот, а молекулярна маса — 79 468.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт електронів, дихальний ланцюг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів, іоном заліза, групою 4fe-4s, залізо-сірчаною групою, групою 2fe-2s, убіхіноном. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Мітохондріальні білки
Дегідрогенази